Bill Hunter, attore australiano
Bill Hunter, calciatore neozelandese
Bill Hunter, calciatore scozzese
Bill Hunter, hockeista canadese
Bill Hunter (1855), giocatore di baseball statunitense
Bill Hunter (1887), giocatore di baseball statunitense
Bill Hunter, politico britannico